Gaolong (kinesiska: 高龙, 高龙镇) är en köping i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 68 kilometer norr om det centrala stadsdistriktet Yuzhong.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Chongqing
WP:Projekt Kina